Сочистлавака има више значења:

 Сочистлавака (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Сочистлавака (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Сочистлавака (Сочистлавака, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику